Kobylnica (gromada w powiecie poznańskim)
 Kobylnica (gromada w powiecie słupskim)
 Kobylnica Wołoska (gromada) (powiat lubaczowski / radymniański)